Населені пункти в Чехії:

 Мерклін (Карлові Вари)
 Мерклін (Плзень-південь)